Murad poate fi:

 Murad I Hudavendighiar
 Murad al II-lea
 Murad al III-lea
 Frații Murad, oameni de afaceri din România, de origine libaneză